Сахтурис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сахтурис, Георгиос (1783—1841) — греческий судовладелец и капитан, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов, вице-адмирал (анти-наварх).
 Сахтурис, Мильтос (1919—2005) — греческий поэт, один из самых важных поэтов Греции послевоенного периода.